Haputale är en ort i Sri Lanka.   Den ligger i provinsen Uvaprovinsen, i den södra delen av landet,  km öster om huvudstaden Colombo. Haputale ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Haputale är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Haputale. Runt Haputale är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Bandarawela,  km nordost om Haputale. Omgivningarna runt Haputale är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är september, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är november, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Uvaprovinsen